Čestaljevo peut désigner 2 localités de Bosnie-Herzégovine qui constituaient une seule et même entité avant la guerre de Bosnie-Herzégovine :
Mrđanovci, un village situé dans la municipalité de Kupres, dans le canton 10 et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Mrđanovci, un village situé dans la municipalité de Kupres et dans la République serbe de Bosnie.